Dungeon Master může znamenat:
 Dungeon Master - vypravěč a tvůrce příběhu ve stolní RPG hře Dungeons & Dragons, v českých variacích se nazývá Pán jeskyně

filmy
 The Dungeonmaster – americký fantasy/sci-fi film z roku 1984, česky pod názvem Pán jeskyně
 The Dungeon Masters – americký dokumentární film z roku 2008

knihy
 The Dungeon Master: The Disappearance of James Dallas Egbert III – kniha Williama Deara z roku 1985

videohry
 Dungeon Master (série) – videoherní série od FTL Games
 Dungeon Master (videohra) – videohra z roku 1987 od FTL Games, první díl stejnojmenné série 
 The Dungeon Master (videohra) – videohra z roku 1983 pro ZX Spectrum